Jack Johnson peut désigner :
 Jack Johnson (1878-1946), le premier boxeur noir champion du monde poids lourd ;
 Big Jack Johnson (1940-2011), un guitariste et chanteur de blues américain ;
 Jack Johnson (1975-), un surfer, musicien hawaiien ;
 Jack Johnson (1987-), un joueur de hockey sur glace ;
 Jack Johnson (1987-), un acteur américain ;
  (1999-), un joueur de rugby britannique.